Паоло Иньяцио Мария Таон ди Ревель (, 2 мая 1888, Тулон, Франция — 1 июня 1973, Поирино, Турин, Италия) — граф, итальянский государственный деятель, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах.

Племянник великого адмирала графа Паоло Эмилио Таон де Ревеля, герцога дель Маре.

Биография 
 1915—1918 — участвовал в Первой мировой войне.
 В 1919 году вступил в Национальную фашистскую партию Италии.
 Занимался фехтованием, чемпион летних Олимпийских игр 1920 года в Антверпене в составе итальянской команды шпажистов, чемпион Италии 1920 и 1921 годов.
 11 февраля 1929 года — 24 февраля 1935 года — мэр Турина.
 С 1932 по 1964 — член Международного олимипийского комитета.
 С декабря 1933 года — сенатор Итальянского Кололевства.
 1 мая 1934 года — 24 января 1935 года — член Финансовой комиссии Сената.
 С 24 января 1935 года по 6 февраля 1943 года — Министр финансов Итальянского Королевства.
 28 июля 1943 года — 5 августа 1943 года — председатель Комиссии Сената по внутреннему регламенту.

Награды 
 Кавалер Высшего ордена Святого Благовещения
 Кавалер Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря (1936)
 Кавалер Большого креста ордена Короны Италии (1935)
 Кавалер Большого креста Колониального ордена Звезды Италии
 Великий офицер ордена Короны Италии (1932)
 Командор ордена Короны Италии (1930)

См. также 
 Таон ди Ревель

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Сената Италии

Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1920 года
Чемпионы Италии по фехтованию
Члены Международного олимпийского комитета
Графы Италии
Сенаторы Итальянского королевства
Члены Национальной фашистской партии
Члены Большого фашистского совета
Министры финансов Италии
Участники Первой мировой войны (Италия)
Паоло Иньяцио Мария
Члены Туринской академии наук